| mål         = {{#expr:
 56 +
 43 + 
 11}}
| publik      = {{#expr:
 627 + 
 395 +
 600}}
| flest mål   =  Yee Yee Oo (8 mål)
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2018 Indonesien
| följande    = 2022 Filippinerna
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2017 var det 11:e sydostasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes mellan 15 och 27 augusti 2019 i Thailand. Turneringen vanns av  före  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Aseanfootball.org

2019
2019 i Thailand
Fotbollsåret 2019
Internationella sportevenemang i Thailand